Amfilochos (Ἀμφίλοχος) – w mitologii greckiej książę i wieszczek, syn Alkmeona.

Amfilochos był synem Alkmeona, który z kolei był synem Amfiaraosa, wieszczka i uczestnika wyprawy siedmiu przeciwko Tebom. W wyprawie tej Amfiaraos poniósł śmierć, a że swój zgon jako wieszczek przewidział, zobowiązał był swych synów Alkmeona i Amfilochosa starszego do pomsty na swej żonie, której spiski doprowadziły do wojny. Alkmeon spełnił wolę ojca, ale – zabiwszy matkę – ściągnął na siebie gniew Erynii. Sprowadziły one nań szał swym pościgiem, podczas którego obcował z córką Tejrezjasza imieniem Manto, w wyniku czego urodziła mu ona Amfilochosa i Tejsifone. Ojciec zaprowadził swe dzieci do Koryntu, gdzie powierzył je opiece władcy miasta Kreona. Amfilochos rozstał się z siostrą, która, wyrastając na atrakcyjną kobietę, została sprzedana przez zawistną królową. Po latach Alkmeon powrócił celem odnowienia relacji z dziećmi i ponownie spotkał się z synem.

Amfilochos zasłużył się założeniem Argos etolskiego, młodszego i mniej znanego miasta noszącego tę nazwę. Współzałożył z innym wieszczkiem Mopsosem również miasto Mallos podczas swego pobytu w Cylicji podczas wyprawy na Troję. W Mallos nie osiadł, a pozostawił pod rządami Mopsosa. Gdy pojawił się w Argos, nie spodobała mu się sytuacja, w której znalazła się osada. Powrócił wobec tego do Cylicji, gdzie spotkał się ponownie z Mopsosem. Oczekiwał, że wróżbita odda mu miasto, czego Mopsos odmówił. Wywiązała się walka, która zakończyła się zgonem obu przeciwników.

 Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 

Wróżbici w mitologii greckiej